Ez a lap a Talking Tom és barátai epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Bevezető rész

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái